Anton Ackermann – niemiecki polityk komunistyczny
 Else Ackermann – niemiecka polityk
 Franz Ackermann – niemiecki malarz
 Friedrich Ackermann – nadburmistrz Szczecina w latach 1907–1931
 Gustav Adolph Ackermann – niemiecki prawnik
 Jens Ackermann – niemiecki polityk, członek FDP
 Josef Ackermann – szwajcarski bankier i menedżer
 Klaus Ackermann – niemiecki piłkarz
 Louise-Victorine Ackermann – francuska poetka
 Konrad Ernst Ackermann – niemiecki aktor i dyrektor teatru
 Max Ackermann – niemiecki malarz abstrakcjonista
 Ronny Ackermann – niemiecki narciarz
 Rosemarie Ackermann – wschodnioniemiecka lekkoatletka
 Stephan Ackermann – niemiecki duchowny katolicki, biskup Trewiru
 Wilhelm Ackermann – niemiecki matematyk

Zobacz też 
 Funkcja Ackermanna
 Wzór Ackermanna